Plusieurs élections cantonales partielles se sont tenues en France en 2012.

Synthèse

Résultats

Canton de Conlie, Sarthe (72) 
L'élection du conseiller général sortant, Joël Méténier (UMP), élu au second tour avec 4 voix d'avance lors des élections cantonales de 2011, ayant été invalidée, une élection cantonale partielle est organisée les  et .

Canton de La Chambre, Savoie (73) 
L'élection du conseiller général sortant, Jean-Louis Portaz (PG), élu au second tour avec 4 voix d'avance lors des élections cantonales de 2011, ayant été invalidée, une élection cantonale partielle est organisée les  et .

Canton de Capesterre-Belle-Eau-1, Guadeloupe (971) 
L'élection du conseiller général sortant, Joël Beaugendre (UMP), lors de l'élection cantonale de 2011 ayant été invalidée à la suite du recours de Jean-Philippe Courtois concernant la propagande électorale, les électeurs du canton ont été appelés à revoter. L'élection cantonale partielle est organisée les  et .

Canton de Saint-Étienne-de-Lugdarès, Ardèche (07) 
L'élection du conseiller général sortant, Jérôme Gros (DVG), élu au second tour avec 2 voix d'avance lors des élections cantonales de 2011, ayant été invalidée, une élection cantonale partielle est organisée le .

Canton de Brignoles, Var (83) 
L'élection du conseiller général sortant, Jean-Paul Dispard (FN), élu au second tour avec 5 voix d'avance lors des élections cantonales de 2011, ayant été invalidée, une élection cantonale partielle est organisée les  et .
 

Le 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Toulon annule cette élection cantonale partielle estimant que « le nombre de suffrages exprimés au second tour (...) devant être regardés comme irréguliers est supérieur à la différence de voix entre les deux candidats lors de celui-ci ». Le jugement relève neuf signatures différentes entre le premier et le second tour, cinq procurations irrégulières, ainsi que trois votes de plus que le nombre d'inscrits dans les bureaux de vote de Brignoles et de Tourves.

Canton de Munster, Haut-Rhin (68) 
L'élection du conseiller général sortant, Pierre Gsell (DVD), élu lors des élections cantonales de 2011, ayant été invalidée en raison de son inéligibilité, du fait qu'il était agent de l'ONF lors de son élection (article L195 du Code électoral), une élection cantonale partielle est organisée les  et .

Canton du Vésinet, Yvelines (78) 
L'élection du conseiller général sortant, Jean-François Bel (UMP), élu lors des élections cantonales de 2011, ayant été invalidée en raison de l'inéligibilité de sa suppléante, une élection cantonale partielle est organisée les  et .

Canton de Ris-Orangis, Essonne (91) 
Le conseiller général sortant, Thierry Mandon (PS), ayant démissionné pour des raisons de cumul des mandats, une élection cantonale partielle est organisée les  et .

Canton de Maillezais, Vendée (85) 
L'élection du conseiller général sortant, Daniel David (PS), élu au second tour avec 3 voix d'avance lors des élections cantonales de 2011, ayant été invalidée, une élection cantonale partielle est organisée les  et .

Canton de Levens, Alpes-Maritimes (06) 
L'élection du conseiller général sortant, Alain Frère (UMP), lors des élections cantonales de 2011, ayant été invalidée en raison d'irrégularités dans les opérations électorales lors du premier tour, une élection cantonale partielle est organisée les  et .

Canton de Sarre-Union, Bas-Rhin (67) 
Le conseiller général sortant, David Heckel (Unser Land), ayant démissionné pour des raisons personnelles et sa suppléante ayant renoncé à siéger, une élection cantonale partielle est organisée les  et .

Canton de Montargis, Loiret (45) 
L'élection de la conseillère générale sortante, Viviane Jehannet (UMP), élue lors des élections cantonales de 2011, ayant été invalidée en raison du faible écart au premier tour entre ses deux adversaires FG et FN, une élection cantonale partielle est organisée les  et .

Notes et références 

2012
cantonales partielles